Флаг муниципального образования Ану́чинский муниципальный район Приморского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 30 сентября 2008 года и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
«Флаг Анучинского муниципального района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух вертикальных полос — красной и зелёной, где красная полоса занимает 1/4 полотнища от древка. В центре зелёного поля — золотое солнце с пламенеющими лучами, обременённое зелёным с червлеными соцветиями цветком женьшеня. Размер солнца составляет 1/3 зелёного поля».

Символика 
Флаг составлен на основании герба Анучинского муниципального района, утверждённого 27 марта 2007 года решением думы Анучинского муниципального района № 192, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии, и символизирует историко-географическое положение и героическую историю района.

Красное поле символизирует ратные подвиги в годы Гражданской войны.

Золотое солнце с женьшенем символизирует природные богатства, солнечный свет.

Зелёное поле — символ тайги, главного богатства района, символ процветания.

Зелёный цвет — символизирует надежду, изобилие, свободу и радость.

Золотой цвет — символизирует могущество и богатство, а также христианские добродетели: веру, справедливость, милосердие и смирение.

Красный цвет — означает храбрость, мужество, любовь, а также кровь, пролитую в борьбе.

Примечания 

Флаги с изображением солнца
Женьшень в геральдике